Andreas Beck (tennisser), een Duits proftennisser
 Andreas Beck (voetballer), een Duits betaald voetballer